Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2018 проводился с 27 по 28 января 2018 года в городе Оппдал на арене Oppdal Curlinghall кёрлинг-клуба Oppdal CK. Чемпионат проводился в ??-й раз.

Победитель чемпионата получал право представлять Норвегию как её смешанная парная сборная на чемпионате мира 2018, который состоялся в апреле 2018 в городе Эстерсунд (Швеция).

В чемпионате приняло участие 8 команд.

Чемпионом стала команда Jar CK (Майя Рамсфьелл, Магнус Рамсфьелл). Серебряные медали завоевала команда Stavanger CK (Ставангер) - Oppdal CK (Оппдал) (Пиа Трульсен, Стеффен Вальстад). Бронзовыми призёрами стала команда Oppdal CK (Оппдал) (Эйрин Месло, Ingebrigt Bjørnstad).

Формат соревнований

Составы команд

Групповой этап

Группа А

Группа B 

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф напрямую
 команды, выходящие в четвертьфиналы плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2018

2018
Спорт в Норвегии в 2018 году